Vitt ist der Name eines Fischerdorfes auf der deutschen Insel Rügen, siehe Vitt

VITT ist die Abkürzung für vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, die Impfstoff-induzierte Thrombozytopenie

Vitt ist der Familienname folgender Personen:
 Dale Hadley Vitt (* 1944), US-amerikanischer Botaniker
 Fritz Vitt (1885–1958), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Hans-Georg Vitt (1923–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Vitt (* 1952), deutscher Ministerialbeamter und Staatssekretär
 Walter Vitt (1936–2021), deutscher Journalist, Kunstschriftsteller und Ausstellungskurator
 Werner Vitt (1926–2014), deutscher Gewerkschafter